— четырёхсерийное аниме в формате OVA и полнометражный анимационный фильм, являющиеся частью серии «Макросс». Сюжетно Macross Plus является сиквелом оригинального сериала, действие его происходит во временных рамках первого «Макросса». Это аниме возродило популярность франшизы. После выхода Macross Plus получило известность благодаря невиданному ранее количеству компьютерных спецэффектов в сочетании с высококачественной традиционной анимацией. Аниме также выделялось драматическим сюжетом.

OVA и фильм были выпущены в Японии компанией Bandai Visual и впоследствии лицензированы в США и Европе Manga Entertainment. В Австралии версию на видеокассетах выпустила Manga Entertainment, а DVD — Madman Entertainment по лицензии Manga UK. В 2007 году OVA была лицензирована в России, установлено возрастное ограничение — зрителям, достигшим 16 лет. Показ осуществлён по телеканалу «2x2». После разрешения юридического спора между Big West, Studio Nue и Harmony Gold о правах на франшизу, 14 декабря 2021 года фильм «Макросс Плюс» демонстрируется в кинотеатрах США.

Роли озвучивали 
 Такуми Ямадзаки — Исаму Дайсон
 Рика Фуками — Мюн Фанжун
 Унсё Исидзука — Галд Гоа Боуман
 Мэгуми Хаясибара — Люси Макмиллан
 Томохиро Нисимура — Янг Нойман
 Сё Хаями — Марж Гульдоа
 Мако Хёдо — Шэрон Эппл
 Урара Такано — Кейт
 Норио Вакамото — Доктор Ворф
 Бандзё Гинга — Рэймонд Марли
 Юсаку Яра — Морган
 Кэндзи Уцуми — Миллард Джонсон
 Масахару Сато — Хиггинс
 Коити Китамура — Генерал Гомес

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Макросса

Литература 
 Beck J. The Animated Movie Guide. Chicago Review Press, 2005. 348 p. ISBN 1556525915
 
 
 Ledoux T., Ranney D. The Complete Anime Guide: Japanese Animation Film Directory & Resource Guide. 2nd edition. Tiger Mountain, 1997. 214 p. ISBN 978-0964954250
 Levi A. Samurai from Outer Space: Understanding Japanese Animation. Open Court Publishing Company, 1998. 169 p. ISBN 978-0-8126-9332-4
 McCarthy H. 500 Essential Anime Movies: The Ultimate Guide. Harper Design, 2009. 528 p. ISBN 978-0-06-147450-7
 

Bandai Visual
Фильмы Синъитиро Ватанабэ